Блора:

 Блора — округ в провинции Центральная Ява, Индонезия;
 Блора — административный центр одноимённого округа.